Ценова елестичност може да се отнася до:

 Ценова еластичност на търсенето
 Ценова еластичност на предлагането